Mystriosuchus (nombre que significa "cocodrilo cuchara") es un género extinto de arcosauromorfo fitosaurio que vivió durante el Triásico Superior (a mediados del Noriense) en Europa. Fue nombrado originalmente por Eberhard Fraas en 1896, e incluye a dos especies: M. westphali y la especie tipo, M. planirostris.

Descripción

Mystriosuchus planirostris medía cerca de cuatro metros de largo, con base en un esqueleto completo el cual fue hallado en 1995. La anatomía del esqueleto postcraneal sugiere que Mystriosuchus estaba más adaptado a la vida acuática que otros fitosaurios conocidos, incluyendo sus extremidades más cortas y más semejantes a un remo. La anatomía craneana sugiere que era principalmente un piscívoro, al tener mandíbulas largas y delgadas como ocurre en los actuales gaviales.

M. planirostris, como implica su nombre de especie, tenía un rostro aplanado, en el sentido de que era carente de ornamentación ósea o crestas. Por otra parte, M. westphali tenía múltiples crestas óseas a lo largo de su maxilar, siendo prominentes en la base y punta del hocico. Ya que se sabe que algunos fitosaurios poseían crestas de queratina, es posible que M. planirostris tuviera una ornamentación constituida por tejidos blandos.

Clasificación
 
Mystriosuchus solía ser clasificado en su propia subfamilia, Mystriosuchinae, pero análisis cladísticos posteriores lo han agrupado con los otros miembros de la subfamilia Pseudopalatinae, a pesar de tener varias diferencias físiscas con muchos de los géneros de este grupo. Considerado originalmente como un género propio de agua dulce, un espécimen hallado en el norte de Italia ha mostrado que algunos especímenes de Mystriosuchus vivían esencialmente en mar. En su artículo sobre Parasuchus, Christian Kammerer y colaboradores señalaron que Mystriosuchini tenía prioridad sobre Pseudopalatinae, por lo cual sinonimizaron a Pseudopalatinae con Mystriosuchini.

A continuación se presenta un cladograma basado en Stocker (2012):

Referencias

Enlaces externos
www.paleodatabase.org

Phytosauria
Fósiles del Triásico
Fósiles de Europa